Černohlávek může být:
 Černohlávek (příjmení) – české příjmení
 černohlávek (rod) – rod rostlin z čeledi hluchavkovitých
 pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – lidový název
lidový název houby
 hřib borový (Boletus pinophilus)
 hřib bronzový (Boletus aereus)
 ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus)

Reference